Richard Nitsch ist der Name folgender Personen:

* Richard Nitsch (Politiker) (1859–??), deutscher Politiker (SPD), MdL Preußen 
 Richard Nitsch (Maler) (1866–1945), österreichischer Maler 
 Richard Nitsch (Polizist) (1908–1990), deutscher Polizist